

Classifica finale 

* Tolti 10 punti per irregolarità finanziarie

Classifica marcatori

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
Campionato inglese di calcio